Розанов — російське прізвище єврейського походження (від жіночого імені «Роза»).

Відомі носії:

 Розанов Анатолій
 Розанов Анатолій Володимирович ( 1954) — радянський, український і російський композитор, музичний продюсер та музикант, продюсер та автор музики гурту «Фрістайл».
 Розанов Анатолій Григорович (1883—1956) — український історик і краєзнавець.

 Розанов Василь
 Розанов Василь Васильович (1856—1919) — російський публіцист і філософ.
 Розанов Василь Федорович (1781—1858) — світське ім'я архієпископа Гавриїла.

 Розанов Михайло
 Розанов Михайло Михайлович — автор перших опублікованих спогадів в'язня Ухтпечлага
 Розанов Михайло Павлович (1891—1966) — радянський еколог, займався проблемами охорони природи.
 Розанов Сергій Тимофійович (1882— ?) — старшина Дієвої армії УНР.

 Розанов Юрій Альбертович (1961—2021) — російський спортивний коментатор.

Див. також 
 Розанова

Російські прізвища